Hawthorn – città degli Stati Uniti in Pennsylvania
Hawthorn – sobborgo della città dei Melbourne, in Australia
Hawthorn – villaggio dell'Inghilterra nella contea di Durham
Hawthorn Football Club – società sportiva di football australiano
Mike Hawthorn – pilota automobilistico britannico

Pagine correlate
Hawthorne